8. etape af Giro d'Italia 2022 var en 153 km lang , som blev kørt den 14. maj 2022 med start og mål i .

Etapen blev vundet af belgiske Thomas De Gendt fra .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08